Дми́трий Жу́ков:
 
 Жуков, Дмитрий Анатольевич (1927—2015) — советский писатель, литературовед, переводчик.
 Жуков, Дмитрий Валериевич (род. 1980) — украинский футбольный арбитр.
 Жуков, Дмитрий Егорович (1841—1903) — русский художник.